Maldito puede referirse a:
 El sujeto a una maldición.
 El malditismo, concepto ligado a la obra literaria Los poetas malditos.
 Maldito Records, discográfica española independiente.
 Maldito, (en inglés Cursed) un capítulo de las series House (Dr. House).
 Pico Maldito, cima de 3350 metros situada en el Pirineo Aragonés.
 The Hole in the Ground, en español (El bosque maldito), película de suspenso y terror del 2019.

Relacionados 
 Maldad